Васи́лий Никола́евич Про́кошев (10 января 1903 — 1977) — советский биолог, агроном, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Пермского сельскохозяйственного института, заслуженный деятель науки РСФСР. Крупный учёный в области сельскохозяйственной науки России и Предуралья. С его именем связано развитие агрономической науки в Прикамье с 1920-х годов до настоящего времени.

Биография 
Родился 10 января 1903 года в с. Черновском Никольского уезда Вятской губернии.

 в 1925 — окончил агрономический факультет Пермского университета.
 с 1926 — работал научным сотрудником Пермской опытной станции.
 в 1928 — назначен директором Соликамской опытной станции калийного комбината.
 в 1937 — защитил кандидатскую диссертацию на тему «Яровая пшеница в северном Предуралье».
 в 1945 — избран на должность заведующего кафедрой растениеводства Молотовского сельскохозяйственного института.
 в 1950—1959 — год был проректором института по научной работе.
 в 1950 — защитил докторскую диссертацию на тему «Повышение плодородия песчаных и супесчаных почв дерново-подзолистого типа».
 в 1951 — утвержден в звании профессора.
 в 1965 — присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».

Избирался депутатом Соликамского районного и Пермского областного Советов депутатов трудящихся. Умер в 1977 году.

Награды 
 «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1965)
 орден Трудового Красного Знамени
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 премия им. И. Н. Мичурина

Память 
В его честь правительством Пермского края учреждена научная премия по проблемам сельскохозяйственных наук и биологии.
 Премия имени Василия Николаевича Прокошева

В 1978 году Соликамской опытной сельскохозяйственной станции калийного комбината (Соликамск, с экспериментальной базой в поселке Опытное Поле, расположенном за деревней Тюлькино на правом берегу Камы) было присвоено имя В. Н. Прокошева.

Основные работы 
 К вопросу об организации Соликамского опытного поля… [Текст]. — Свердловск : тип. Уралоблсоюза, 1927. — 8 с.;
 Что нужно знать о Соликамских калийных залежах и о калийном удобрении [Текст] / В. Н. Прокошев. — Москва ; Свердловск : Сельхозгиз, 1930. — 32 с. вкл. ил.; 16 см.
 За известкование [Текст] : (Краткое наставление по известкованию для колхозников Предуралья) / В. Прокошев. — Свердловск ; Москва : Гос. изд-во. Урал. обл. отд-ние, 1931 (Свердловск : тип. «Гранит»). — 28 с.;
 Главнейшие достижения Соликамской сельскохозяйственной опытной станции Калийного треста за 1929 и 1930 гг. [Текст] : (Памятка для колхозников-экскурсантов в 1931 г.) / В. Прокошев, А. Брызгалов. — Соликамск : Соликамск. с./х. опыт. станция, 1931 (тип. «Уралполиграфа»). — 33 с.;
 Где и как вносить соликамский сильвинит [Текст] : [Применительно к нечернозёмным районам Урала] / В. Прокошев ; Минудобр. Урал. отд-ние. — Свердловск ; Москва : Уралогиз, 1932 (Свердловск : тип. Огиза). — Обл., 22, [2] с.;
 Соликамские калийные соли на поля колхозов и совхозов [Текст] : Краткое наставление по применению калийных удобрений со включением сведений о соликамск. калийных залежах для рабочих совхозов и колхозов нечернозёмной полосы / В. Н. Прокошев ; С предисл. управляющего Всес. калийным объединением т. Цифриновича ; Союзкалий — Соликамск. опыт. станция. — Свердловск ; Москва : Уралогиз, 1932 (Свердловск : тип. тр. Полиграфкнига). — Обл., 103 с.
 Томаты на Север! [Текст] : По результатам опытов и наблюдений Соликамск. опыт. станции / В. Прокошев, М. Брызгалов. — Свердловск ; Москва : Урал. обл. изд-во, 1932 (Свердловск : тип. Огиза). — Обл., 53, [2] с., включ. тит. л. : ил.;
 Агроправила по применению соликамских калийных удобрений в весеннюю посевную кампанию 1933 года [Текст] / В. Прокошев; «Союзкалий». Соликамск. с.-х. опыт. станция. — Свердловск ; Москва : Урал. обл. гос. изд-во, 1933 (Свердловск : тип. тр. Полиграфкнига). — 27, [2] с., 2 с. объявл.;
 За высокий урожай яровой пшеницы [Текст] / Сост. В. Н. Прокошев, науч. руководитель Опыт. станции; [Предисл.: Н. Бусыгин]. — Березники : тип. изд-ва газ. «Ударник», 1936. — 24 с., без тит. л., 1 с. «Содержание» на обл.; 21х15 см. — (В помощь бригадиру/ НКЗ РСФСР. Район. зем. отд. Ворошиловск. райисполкома и Соликамск. с.-х. опыт. станция Камейного комбината).
 Пшеница в Северном Предуралье [Текст] / В. Н. Прокошев, В. И. Ботов ; Под общ. ред. В. Н. Прокошева ; НКТП. Соликамск. с.-х. опыт. станция калийного комбината… — Соликамск ; Березники : Соликамск. с.-х. опыт. станция, 1936 ([Березники] : тип. изд-ва газ. «Ударник»). — Обл., тит. л., 136 с., 7 вкл. л. ил., табл.;
 За 20 тонн картофеля с гектара [Текст] / Сост. В .Н. Прокошев, науч. руководитель Опыт. станции ; НКЗ РСФСР. Район. зем. отд. Ворошиловск. райисполкома и Соликамск. с.-х. опыт. станция Калийного комбината. — Березники : Ворошиловск. райисполком, 1936 (тип. изд-ва газ. «Ударник»). — Обл., 24 с., без тит. л.;
 За высокие урожаи на песчаных почвах Севера [Текст]. — Березники : [б. и.], 1941. — 26 с.; 17 см. — (Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки / Соликамская с.-х. опыт. станция калийного комбината; 1939-40 гг.).
 Клевер и тимофеевка [Текст] : Из опыта передовиков сел. хозяйства Молотовск. обл. / В. Н. Прокошев, канд. наук, доц. — [Молотов] : Молотовгиз, 1947 (тип. № 8 треста «Полиграфкнига»). — 19 с.;
 Зерновые культуры [Текст] : Из опыта передовиков сел. хозяйства Молотовск. обл. / В. Н. Прокошев, канд. наук, доц. — [Молотов] : Молотовгиз, 1947 (тип. № 8 треста «Полиграфкнига»). — 35 с.;
 Руководство по применению удобрений в Молотовской области [Текст] / В. Н. Прокошев, М. П. Петухов. — [Молотов] : Молотовгиз, 1948 (тип. № 8 треста «Полиграфкнига»). — 191 с.
 Агротехника картофеля в Молотовской области [Текст] / В. Н. Прокошев, Н. И. Быков. — [Молотов] : Молотовгиз, 1948 (тип. № 8 треста «Полиграфкнига»). — 68 с. : ил.;
 Беседы о травопольной системе земледелия [Текст] / В. Н. Прокошев. — [Молотов] : Молотовгиз, 1949 (8-я тип. Главполиграфиздата). — 64 с.;
 Повышение плодородия песчаных и супесчаных почв дерново-подзолистого типа [Текст] / Акад. наук СССР. Почв. ин-т им. В. В. Докучаева. — Москва : Изд-во Акад. Наук СССР, 1952. — 443 с.,
 Полевые культуры Молотовской области [Текст] / В. Н. Прокошев, проф. д-р с.-х. наук. — Молотов : Кн. изд-во, 1954. — 424 с. : ил.;
 Эффективность применения калийных удобрений в основных зонах СССР [Текст] : (Доклад д-ра с.-х. наук проф. В. Н. Прокошева). — Москва : [б. и.], 1957. — 24 с.; 20 см. — (Доклады/ М-во сельского хозяйства СССР. Совещание по вопросам наиболее эффективных способов использования минер., органич. и бактер. удобрений. Май 1957 г.).
 Кукуруза на силос в Пермской области [Текст] / В. Н. Прокошев, д-р с.-х. наук проф. — Пермь : [б. и.], 1961. — 29 с.; 20 см. — (Материал в помощь лектору/ Перм. обл. отд-ние О-ва по распространению полит. и науч. знаний. Перм. обл. отд-ние Науч.-техн. о-ва сел. и лесного хозяйства)
 Вопросы земледелия, растениеводства и защиты растений [Текст] : [Сборник статей] / [Ред. проф. В. Н. Прокошев и доц. К. Ф. Калмыков]. — Пермь : [б. и.], 1965. — 274 с. : ил.; 22 см. — (Труды/ М-во сел. хозяйства СССР. Перм. гос. с.-х. ин-т им. акад. Д. Н. Прянишникова; Т. 28).
 Калийные соли и их применение [Текст] / Зап.-Уральский совнархоз. Производ. объединение «Уралкалий». — Пермь : Кн. изд-во, 1965. — 39 с., 2 л. ил. : ил.;
 Сельское хозяйство Пермской области за пятьдесят лет [Текст] : Материал в помощь лектору / В. Н. Прокошев заслуж. деятель науки РСФСР, Ф. И. Зернин заслуж. агр. РСФСР. — Пермь : [б. и.], 1967. — 33 с.; 28 см. — (Навстречу 50-летию Великого Октября/ Перм. обл. организация о-ва «Знание». Перм. обл. правл. Науч.-техн. о-ва сел. хоз-ва).
 Полевые культуры Предуралья [Текст]. — Пермь : Кн. изд-во, 1968 [вып. дан. 1969]. — 365 с., 2 л. ил. : ил.;
 Производство зерна — главная задача тружеников сельского хозяйства [Текст] : (Материал для лекции) / В. Н. Прокошев, д-р с.-х. наук, проф. ; Перм. обл. организация о-ва «Знание». Перм. обл. отд-ние НТО сел. хоз-ва. Перм. с.-х. ин-т им. Д. Н. Прянишникова. — Пермь : [б. и.], 1970. — 22 с.;

В качестве редактора
 Передовой опыт в сельском хозяйстве Молотовской области [Текст] : По материалам обл. с.-х. выставки / (Общ. ред. проф. В. Н. Прокошева]. — Молотов : Кн. изд-во, 1955. — 96 с. : ил.; 20 см. — (Опыт передовиков).
 Новое в сельскохозяйственной науке и практике [Текст] : Сборник статей… / Отв. ред. проф. В. Н. Прокошев ; Науч.-техн. о-во сельского и лесного хозяйства. Перм. обл. правл. — Пермь : Кн. изд-во, 1956—1959. — 3 т.;
 Новое в сельскохозяйственной науке и практике [Текст] : [Сборник статей] : [В 4 ч.] / Науч.-техн. о-во сел. и лесного хозяйства. Перм. обл. правл. ; [Редколлегия: … В. Н. Прокошев (отв. ред.) и др.]. — Пермь : Кн. изд-во, 1963. — 4 т.;
 Основы сельского хозяйства [Текст] : [Для с.-х. техникумов по экон. специальностям] / В. Н. Прокошев, В. Н. Степанов, А. В. Гоганов и др. ; Под ред. проф. В. Н. Степанова. — Москва : Сельхозиздат, 1962. — 559 с., 1 л. ил. : ил.; 27 см. — (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов).
 Новое в сельском хозяйстве Предуралья [Текст] : [Сборник статей] / Науч.-техн. о-во сел. хозяйства. Перм. обл. правл. ; [Редколлегия: … В. Н. Прокошев (отв. ред.) и др.]. — Пермь : Кн. изд-во, 1964. — 4 т.; 22 см.
 Основы земледелия [Текст] : [Для неагр. специальностей] / В. Н. Прокошев, Г. А. Глумов, А. В. Гоганов и др. ; Под общ. ред. проф. В. Н. Прокошева. — Москва : Колос, 1966. — 416 с. : ил.;
 Резервы зернового поля [Текст] / Н. Корляков, В. Макарова, М. Орлов, С. Русинов; [Науч. ред. засл. деят. науки РСФСР, проф. В. Н. Прокошев]. — Пермь : Кн. изд-во, 1972. — 194 с.; 17 см. — (Проблемы сельского хозяйства Западного Урала).
 Вопросы растениеводства [Текст] : [Сборник статей] / [Ред. проф. В. Н. Прокошев]. — Пермь : [б. и.], 1969. — 20 с.; 21 см. — (Труды/ М-во сел. хоз-ва СССР. Перм. гос. с.-х. ин-т им. акад. Д. Н. Прянишникова; Т. 51).
 Агрономия с основами ботаники [Текст] : [По специальностям «Зоотехния» и «Ветеринария»] / В. Н. Прокошев, Г. А. Глумов, Н. А. Корляков. — Москва : Колос, 1973. — 447 с. : ил.; 22 см. — (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений)
 Калийные удобрения на легких почвах Предуралья [Текст] / Под ред. засл. деят. науки РСФСР, д-ра с.-х. наук, проф. В. Н. Прокошева и канд. с.-х. наук Г. Н. Беляева. — Пермь : Кн. изд-во, 1975. — 339 с. : ил.; 20 см. — (Труды/ Уральс. калийный комбинат Уралкалий. Соликам. с.-х. опытная станция; Т. 4).

Примечания

Ссылки 
 Некролог В. Н. Прокошева (Из газ. «Звезда» от 02.08.1977).

Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники агрономического факультета ПермГУ
Преподаватели ПермГСХА
Депутаты Пермского областного совета
Депутаты районных советов РСФСР
Доктора сельскохозяйственных наук